Eubule ou Euboulos est un nom grec qui peut désigner :

 Eubule, homme d'état athénien du  ;
 Eubule, poète comique athénien de la Comédie moyenne () ;
 Eubule, un banquier de Bithynie () devenu tyran d'Atarnée et d'Assos.

Mythologie grecque 
 Eubule est un fils de Déméter

Saints chrétiens 
 Eubule de Césarée († 309 ou 310) : lui et  Adrien de Palestine furent les derniers martyrs à Césarée de Palestine ; fêtés le 3 février en Orient.
 Eubule et Nymphas () : disciples de saint Paul ; fêtés le 28 février.

Biologie 
 Eubule est un genre d'insectes hétéroptères (punaises) de la famille des Coreidae.